Камба́рский машинострои́тельный заво́д — завод, выпускающий тепловозы и другую железнодорожную технику. Полное наименование — ООО «Камбарский машиностроительный завод» («КМЗ»). Расположен в городе Камбарке (Россия, Удмуртия).

История завода 
Завод основан в 1767 году русскими заводчиками Демидовыми как Железоделательный завод мастерские. Строительство завода было начато на 6 лет раньше, в 1761 году. С 1919 года носит название Камбарский экипажный завод. С 1933 года назван Литейно-механическим заводом. С 1944 года переименован в Камбарский машиностроительный завод.

В первые десятилетия после основания завод занимался выплавкой железа (до 60 тысяч тонн в год) и распиловкой леса. В конце XIX века завод строит тарантасы (два тарантаса, построенных заводом, экспонировались в Париже на Всемирной выставке). В начале XX века завод строит вагонетки, платформы с деревянной рамой, станки для заточки пил, цепи. Затем завод осваивает выпуск пилорам, крепежных деталей для верхнего строения пути. С 1950 года завод начинает выпуск снегоочистителей, трелёвочных лебедок, пассажирских вагонов и мотовозов для железных дорог узкой колеи. В 1983 году на международной ярмарке в Лейпциге тепловоз ТГМ40 награждён золотой медалью и дипломом первой степени.

Тепловозы, выпускаемые заводом, распространились по некогда обширной сети узкоколейных железных дорог промышленного назначения (торфовозные, лесовозные, призаводские), а также по детским железным дорогам всего Советского Союза.

Направления деятельности 

Проектирование железных дорог колеи 750 мм:
 Инженерно-геодезические и геологические изыскания
 Прокладка трассы железной дороги от пункта погрузки до пункта выгрузки с определением мест размещения разъездов
 Определение объёмов работ по трассе, включая мостовые переходы
 Тяговые расчёты, определение весовой нормы поезда, определение времени оборота
 Расчеты и определение объёмов работ по инфраструктуре, включая обслуживание подвижного состава
 Оценка эксплуатационных затрат
Строительство железной дороги колеи 750 мм:
 Строительство полотна
 Строительство верхнего строения пути
 Строительство искусственных сооружений
 Создание инфраструктуры
Поставка железнодорожной техники и тягово-подвижного состава:
 Железнодорожная техника для строительства, ремонта и обслуживания железных дорог колеи 750 мм
 Тепловозы для маневровых и вывозных работ
 Автомотрисы для перевозки бригад
 Вагоны пассажирские, грузовые вагоны различной грузоподъемности
 Специальная железнодорожная техника
Ремонт и сервисное обслуживание железнодорожной техники:
 Техническое обслуживание (ТО)
 Средний ремонт (СР)
 Капитальный ремонт (КР)
 Поставка запасных частей

Выпускаемая продукция 

Камбарский машиностроительный завод специализируется на производстве путевых машин, тягово-подвижного состава для железных дорог «узкой» колеи (колея — 750 мм — 1067 мм). Завод готов к выпуску всех видов грузовых вагонов, самоходных электростанций, аналогичных по функциональному назначению ранее выпускаемыми другими предприятиями для железных дорог «узкой» колеи. Это вагоны-торфовозы различных модификаций, вагоны-самосвалы, платформы, цистерны, транспортёры, хопперы-дозаторы, вагоны сцепы и другие грузовые вагоны, служебные и пассажирские автомотрисы, а также запасные части к ним. С 2013 года начато производство рельсовых автобусов АМ-3С и мотовозов для Московского метро МТК-1, АГМс, АГМу.

Тепловозы:
 ТГМ40 (с 1982)
 ТУ4 (1962—1974)
 ТУ5 (1967—1973)
 ТУ6 (1968—1971)
 ТУ6А (1973—1988)
 ТУ7 (1971—1986)
 ТУ7А (с 1986)
 ТУ8 (с 1988)
 ТУ10 (с 2010)
Дрезины:
 ТУ8Г (с 1988)
 ТУ8П (с 1988)
Вагоны:
 Вагон-сцеп
 Цистерна
 Платформа
 Пассажирский вагон ВП750
 Полувагон для торфа ТСВ6А
 Платформа для перевозки леса
 Вагон-самосвал (думпкар) модели 47-641
Рельсовый автобус
АМ-ЗП
Путевые машины:
 Снегоочиститель СП2
 Снегоочиститель ЛД 24
 Поезд строительно-ремонтный

Примечания

См. также 

 Узкоколейные дрезины
 Узкоколейные локомотивы

 Снегоочиститель узкоколейный
 Пассажирская автомотриса АМ1
 Узкоколейные железнодорожные краны

Ссылки 

 Официальный сайт компании
 Тепловоз ТУ7Е на Кубе
 Тепловоз ТУ7Е во Вьетнаме
 TU46.002 in ZSSK Словакия
 Пассажирская дрезина ТУ8П во Вьетнаме
 Маленький тепловоз с большим будущим

Предприятия Удмуртии
Производители локомотивов России
Производители вагонов
Предприятия железнодорожного машиностроения СССР
Машиностроительные компании России
Производители путевых машин
Камбарка
Узкоколейные железные дороги
Производители кранов
Железнодорожное машиностроение России